Die Platydesmida sind eine Ordnung der zu den Tausendfüßern gehörenden Doppelfüßer. Sie sind in Amerika, Südeuropa und Ostasien verbreitet. Mit etwa 70 Arten handelt es sich um eine der artenärmeren Ordnungen der Doppelfüßer.

Merkmale und Lebensweise 
Die Körperlänge der Arten beträgt bis zu 60 mm. Der Körper besteht aus 30–110 Segmenten, ist abgeflacht und an den Segmenten befinden sich sehr breite Paranota (Seitenflügel). Die höchste Anzahl an Beinpaaren liegt bei 216. Augen sind nicht vorhanden, der Kopf ist klein. Arten der Ordnung ähneln oft den Bandfüßern (Polydesmida), diese haben jedoch nur 19–20 Körperringe, der Körper ist weniger abgeflacht und vor den Gonopoden der Männchen sitzen bei den Bandfüßern 7 Beinpaare, bei den Platydesmida jedoch 8 Beinpaare.

Im Gegensatz zu den meisten Doppelfüßern, die sich hauptsächlich von zersetzender Laubstreu ernähren, sind die Platydesmida auf Pilze spezialisiert. Häufig werden dabei auch Schimmelpilze gefressen.

Verbreitung 
Die Platydesmida sind in Amerika vom südlichen Kanada in Nordamerika bis Panama in Mittelamerika verbreitet. Dabei leben sie im Norden entlang der Westküste und in der östlichen Hälfte der Vereinigten Staaten, diese beiden Areale treffen dann im Süden der Vereinigten Staaten und im Norden Mexikos zusammen und von hier zieht sich das Verbreitungsgebiet weiter Richtung Süden. In Europa ist die Ordnung im Mittelmeerraum verbreitet, u. a. auch auf der Insel Kreta. Auch im Kaukasus sind Funde bekannt. In Asien kommt die Ordnung in Japan, auf der Koreanischen Halbinsel, in China und Südostasien bis Indonesien vor.

Die Familie Platydesmidae ist dabei nur von Mexiko bis Panama verbreitet, während die Familie Andrognathidae den Rest des Verbreitungsgebiets einnimmt.

Fortpflanzung 
Manche Arten zeigen eine Form der Brutpflege, bei der sich die Männchen um die Eier und frischgeschlüpften Jungen legen und diese beschützen. Bekannt ist dieses Verhalten von manchen Brachycybe-Arten aus Nordamerika und Japan und von der Gattung Yamasinaium aus Japan.

Äußere Systematik 
Die Ordnung Platydesmida gehört innerhalb der Doppelfüßer zur Teilklasse Colobognatha, die zur Infraklasse Helminthomorpha gehört, die wiederum in die Unterklasse Chilognatha eingeordnet wird. Das folgende Kladogramm gibt eine Übersicht über die äußere Systematik innerhalb der Doppelfüßer:

Innere Systematik 
Zur Ordnung Platydesmida gehören 2 Familien, 15 Gattungen und etwa 70 Arten.  Vermutlich existieren noch zahlreiche unbeschriebene Arten, so dass die Artenzahl weitaus höher liegt. In Mitteleuropa kommt keine Art vor. Die folgende Übersicht zeigt die Systematik der Platydesmida:

 Andrognathidae , 1869
 Andrognathinae
 Andrognathus 1 Art
 Bazillozoniinae
 Brachycybe 9 Arten
 Pseudodesmus 8 Arten
 Sinocybe 1 Art
 Dolisteninae
 Dolistenus 4 Arten
 Ebenostenus 1 Art
 Fioria 4 Arten
 Gosodesmus 1 Art
 Ischnocybe 1 Art
 Mitocybe 1 Art
 Plutodesmus 1 Art
 Symphyopleurium 1 Art
 Yamasinaium 2 Arten
 Platydesmidae , 1860
 Desmethus 2 Arten
 Platydesmus 33 Arten

In Südeuropa kommen beispielsweise die Arten Dolistenus humicola (Nordostitalien), Dolistenus savii (Kroatien, Süditalien, Sizilien, Griechenland, Türkei) und Fioria tuberculata (Nordwestitalien) vor.

Fossilien 
Die Art Andrognathus burmiticus aus der Gattung Andrognathus, die heutzutage noch in Nordamerika lebt, wurde aus etwa 100 Millionen Jahre altem Birmit (mittlere Kreidezeit) in Malaysia beschrieben. Weitere unbeschriebene Funde, die der Ordnung zugeordnet werden, wurden ebenfalls dort gefunden.

Weblinks

Einzelnachweise 

Doppelfüßer
Diplopoda